ARM Cortex-A9 MPCore — 32-битный многоядерный процессор, предоставляющий до 4 кэш-когерентных Cortex-A9 ядер, использующих набор инструкций ARM v7. Представлено в 2007 году.

Обзор 
Основные особенности ядер Cortex-A9:
 Внеочередной, спекулятивный, суперскалярный, с динамическим предсказанием ветвлений вычислительный конвейер. Декодер обрабатывает 2 команды за такт, буфер для перераспределения инструкций ёмкостью 32-40 команд, глубина целочисленного конвейера — 8 ступеней. Ядро обрабатывает до четырёх микроопераций за такт.
 Целочисленный регистровый файл с переименованием, 32 архитектурных регистра проецируются на 56 физических.
 Поддержка (опционально) блока SIMD-инструкций NEON, обработка до 16 операндов за инструкцию, ширина вектора — до 128 бит. Блок исполнения физически имеет ширину 64 бита, обрабатывая 128-битный вектор за два такта. Исполнение команд NEON — поочередное.
 Поддержка (опционально) блока инструкций работы с числами с плавающей запятой VFPv3. Отдельный вычислительный конвейер, поочередное исполнение.
 Поддержка набора инструкций Thumb-2
 Поддержка расширений безопасности TrustZone
 Поддержка расширения Jazelle DBX для исполнения Java-кода
 Поддержка расширения Jazelle RCT для JIT-компиляции
 Размер TLB — 128 записей
 64-битная шина кэша L1
 Контроллер кэша L2 (0 — 4 Мбайт, в поздних ревизиях до 8 Мбайт)
 Поддержка многоядерных конфигураций
Размер некоторых блоков ядра Cortex-A9 в условных логических вентилях: основное ядро — примерно 600 тысяч вентилей, кэш первого уровня с контроллером — примерно 500 тысяч вентилей, блок NEON — 500 тысяч вентилей. При производстве по технологии TSMC и техпроцессу 65 нм площадь одного ядра Cortex-A9 без кэшей и NEON составляет примерно 1,5 мм2.

См. также 
 ARM Cortex-A5
 ARM Cortex-A7 MPCore
 ARM Cortex-A8
 ARM Cortex-A15 MPCore

Примечания

Ссылки 
ARM Holdings
 
 ARM Cortex-A9 Technical Reference Manuals
Другие источники
 White paper — The ARM Cortex-A9 Processors
 RISC vs. CISC in the mobile era
 TI OMAP4440 specs
 STMicroelectronics SPEAr1310 Data brief
 ARM Cortex-A9 lacks an integer hardware division instruction
 
Микропроцессоры
Системы на кристалле
ARM Cortex